Lope hace referencia a varios artículos:

Etimología
Lope es un nombre de pila español del que procede el apellido patronímico López. Proviene del latín lupus, lobo. Su variante portuguesa es Lopo. Se celebra su onomástica el 2 de diciembre.

Nombre
 Siglo XI 
Lope Íñiguez

 Siglo XII 
Lope Díaz I de Haro
Lope Díaz II de Haro
Lope Díaz III de Haro
Lope Fernando de Ayn

 Siglo XIV 
Lope de Barrientos
Lope Fernández de Luna
Lope García de Salazar

 Siglo XV 
Lope de Stúñiga
Lope Machado

 Siglo XVI 
Lope de Aguirre
Lope de Deza
Lope de Moscoso Osorio
Lope de Rueda
Lope de Ulloa y Lemos
Lope de Vega
Lope Díez de Aux de Armendáriz
Lope García de Castro

 Siglo XIX 
Lope Recio Loynaz
Sergio Lope

 Siglo XXI 
Lope Serrano

Además
Lope (película), de 2010 dirigida por Andrucha Waddington.

Referencias